Serie A 2017/2018 (officiellt Serie A  TIM av sponsorskäl) var den 86:e säsongen av Italiens högsta division i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Referenser

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017 i Italien
2018 i Italien